Nogueira de Ramuín är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Ourense och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Nogueira de Ramuín ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Nogueira de Ramuín är kuperad, och sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Nogueira de Ramuín. Runt Nogueira de Ramuín är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ourense,  km sydväst om Nogueira de Ramuín. I omgivningarna runt Nogueira de Ramuín växer i huvudsak blandskog.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Galicien